Lucas Vázquez Iglesias (n. 1991), futbolista gallec.
 Lucas Vázquez de Ayllón (1475-1526), militar i explorador castellà.